Ю́рий Анато́льевич Александро́вский (род. 12 апреля 1936, Москва) — советский и российский психиатр, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАН, руководитель отдела пограничной психиатрии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.

Биография 
Родился в Москве в семье известного советского психиатра и организатора психиатрической помощи профессора Анатолия Борисовича Александровского (1899—1961).

В 1959 годy окончил лечебный факультет 2-го МОЛГМИ и стал работать в научных подразделениях Московского НИИ психиатрии под руководством профессоров И. Г. Равкина, Л. Л. Рохлина, Г. Я. Авруцкого, специализируясь на вопросах, связанных с клинической психофармакологией.

В 1964 годy защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение шизофрении галоперидолом», а в 1972 году — докторскую, материалы которой были опубликованы в качестве самостоятельной монографии «Клиническая фармакология транквилизаторов».

В 1985 году  присвоено учёное звание профессора по специальности «психиатрия».

В 1978—1983 гг. возглавлял созданную им лабораторию клинической психофармакологии в НИИ фармакологии АМН СССР, занимался клиническими исследованиями новых психофармакологических препаратов. За разработку, изучение и внедрение отечественного бензодиазепинового транквилизатора феназепама в составе коллектива учёных был удостоен Государственной премии СССР за 1980 год.

С 1984 года работает во Всесоюзном НИИ общей и судебной психиатрии им. В. П. Сербского (в наст. время — Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского) руководителем организованного им отдела пограничной психиатрии.

C 1984 по 2006 годы занимал пост заместителя директора по научной работе, в 2017 году организовал на базе Московской городской психиатрической больницы №3 Университетскую клинику пограничной психиатрии.

С 1986 года руководил проведением работ по оказанию психиатрической помощи пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС  и при других стихийных бедствиях и катастрофах, включая землетрясение в Армении в 1988 г. За эту деятельность в 1986 г. награждён Орденом Трудового Красного знамени. Входит в состав Главной медицинской комиссии по отбору и контролю за здоровьем космонавтов. В 1970-х—2000-х гг. состоял в Президиуме Правления Всесоюзного (Российского) общества психиатров, был его ответственным секретарем, с 2015 г. — член Правления. В течение многих лет входил в состав Фармкомитета Минздрава СССР и Фармакологического совета Минздрава РФ.

Один из организаторов ежегодных национальных конгрессов «Человек и лекарство», организовывал многие научные съезды и конференции, был инициатором проведения и руководителем школ молодых психиатров.

Научная деятельность 
Предложил теоретическое обоснование функционирования «индивидуального барьера психической адаптации»,  реализующегося при участии биопсихосоциальных механизмов. С этой позиции изучает патогенез состояний психической дезадаптации и вопросы лечения больных с психическими расстройствами. Разработал концепцию «социально-стрессовых расстройств», развивающихся под влиянием неблагоприятных макросоциальных факторов . Автор более 450 научных публикаций, в том числе 35 монографий и руководств для врачей. Главный редактор и один из основных авторов «Энциклопедии психиатрии» (2003), "Национального руководства по психиатрии" (2009, 2013) и 12 сборников научных работ. Один из создателей Российского психиатрического журнала и в течение многих лет заместитель его главного редактора, член редколлегий 5 профильных научных журналов.. Среди учеников Ю. А. Александровского 16 докторов и 35 кандидатов медицинских наук.

Основные публикации

Монографии 
 Клиническая фармакология транквилизаторов. 1973.
 Системный подход в психиатрии. 1976.
 Состояния психической дезадаптации и их компенсация. 1976.
 Фармакотерапия психических заболеваний. 1976
 Регуляция сна. 1983.
 Психофармакотерапия невротических расстройств. Экспериментально-теоретический и клинико-фармакологический анализ. 1987.
 Общие принципы терапии психически больных. 1988
 Психогении в экстремальных условиях. 1991. 
 Неврозы и перекисное окисление липидов. 1991.
 Современные средства и методы лечения нарушений сна. 1994.
 Расстройства сна. 1995.
 Медицина катастроф. 1996
 Пограничная психиатрия и современные социальные проблемы. 1997.
 Психические расстройства в общемедицинской практике и их лечение. 2004.
 Выдающиеся психиатры России. 2007.
 Предболезненные состояния и пограничные психические расстройства: этиология, патогенез, специфические и неспецифические симптомы, терапия. 2010.
 Страницы истории Российского общества психиатров. 2011.
 Состояния психической дезадаптации и невротические расстройства (брошюра). 2012.
 История отечественной психиатрии в 3 томах. 2013.

Руководства 
 Неврозы и невротические реакции. 1971.
 Космическая медицина (раздел "Принципы психопрофилактики и коррекции психологических состояний у участников космических полетов"). 1995.
 Пограничная психиатрия. 2000.
 Руководство по социальной психиатрии. 2001.
 Психиатрия и психофармакотерапия. 2004.
 Психические расстройства в общемедицинской практике и их лечение. 2004.
 Пограничные психические расстройства: руководство для врачей. 1993, 1997, 2000, 2007.
 Пограничные психические расстройства: учебное пособие. 2000
 Психофармакотерапия пограничных психических расстройств. 2000. 
 Справочник врача общей практики. 1996, 1998, 1999, 2003. 
 Психотропные средства: справочник практикующего врача. 2004. 
 Психофармакотерапия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 2005, 2008. 
 Психические расстройства: диагностика и терапия в общемедицинской практике: краткое руководство. 2007. 
 Краткий психиатрический словарь. 2005, 2009, 2013, 2017. 
 Психиатрия. Национальное руководство. 2009, 2013 (краткий выпуск).
 Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике: руководство для практикующих врачей. 2014.

Научно-популярные издания  
 Человек побеждает безумие: записки психиатра. 1968.
 Познай и преодолей себя: наедине со всеми. 1992.
 Познание человека: о психиатрии и не только. 2015.
 Глазами психиатра (1—6 издания). 1985—2009.

Актовые лекции 
на Российском национальном конгрессе "Человек и лекарство" (отдельные брошюры): "К вопросу о механизмах развития невротических расстройств", 1999; "Актуальные проблемы современной психиатрии", 2002; "История и современность отечественной психиатрии", 2011; "Десять проблем современной научной и практической психиатрии", 2015; "Психиатрия и общество", 2016; "Некоторые вопросы деонтологической этики", 2017.

О Ю.А. Александровском 
 
 Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского
 Ю. А. Александровский: «Психиатрия — прежде всего клиническая дисциплина». Фарматека; 2006: 7.
 Ю.А. Александровский. "Люди нашего тысячелетия. Медицина" ИД "Новая линия", 2008, 8-9.

Примечания 

Психиатры России
Психиатры СССР
Выпускники РГМУ